Whidbey ist

 ein britischer Erkunder, siehe Joseph Whidbey
 eine nach ihm benannte Insel in den USA, siehe Whidbey Island
 der Codename der Version 2005 von Microsoft Visual Studio.
 eine Schiffsklasse, siehe Docklandungsschiff